Дурда:

 (6141) Дурда — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Дурда — локальная возвышенность в Тренчинском краю Словакии, практически на границе с Чехией.